Francisco Gallego puede hacer referencia a:

Francisco Gallego (activo en 1500), pintor español;
Francisco Gallego, rejero sevillano del siglo XVI.
Francisco Gallego Eraso, (1959-), ajedrecista español;